Marc Lavoine (album) peut désigner :
 Marc Lavoine (album, 1985) le premier album du chanteur Marc Lavoine, sorti en 1985 ;
 Marc Lavoine (album, 2001) un album de 2001.